Assedio di Musashi-Matsuyama – avvenuto nel 1537
Assedio di Musashi-Matsuyama – avvenuto nel 1563